Зумруд Бахмудовна Курбангаджиева (; 20 ноября 1975, Каспийск, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) —  российская и азербайджанская женщина-борец вольного стиля, трехкратная чемпионка России, серебряный призёр чемпионата Европы.

Биография 
Родилась в Каспийске. Борьбой начала заниматься с 1986 года. Была одной из первых на этапе становления женской борьбы в Дагестане. Занималась у тренера Курбана Курбанова. Сначала выступала за Россию, в составе сборной, принимала участие на трёх чемпионатах мира и одном чемпионате Европы. Становилась трёхкратной чемпионкой России. Сменила гражданство на азербайджанское. Принимала участие в составе сборной Азербайджана на трёх чемпионах мира. В 2009 году стала серебряной на чемпионате Европы. После окончания спортивной карьеры работает в Республиканском Центре образования в Каспийске.

Спортивные результаты на крупных международных соревнованиях 
 Чемпионат Европы по борьбе 1998 — 4;
 Чемпионат мира по борьбе 1998 — 5;
 Чемпионат мира по борьбе 2000 — 6;
 Чемпионат мира по борьбе 2001 — 9;				
 Чемпионат мира по борьбе 2007 — 24;				
 Чемпионат Европы по борьбе 2008 — 7;
 Чемпионат Европы по борьбе 2009 — ;
 Чемпионат мира по борьбе 2009 — 8;				
 Кубок мира по борьбе 2010 — 9;				
 Чемпионат мира по борьбе 2010 — 19;

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Спортивной борьбы Дагестана

Борцы России
Борцы Азербайджана